Het wereldkampioenschap snooker 2018 werd van 21 april tot en met 7 mei 2018 gehouden in het Crucible Theatre in Sheffield. Mark Selby was de verdedigend kampioen uit 2017. Welshman Mark Williams versloeg in de finale John Higgins, (die in 2017 ook verliezend finalist was), en pakte zo zijn derde wereldtitel.

Prijzenpot 
De verdeling van het prijzengeld (£ 1.968.000) werd als volgt vastgesteld: .
 Winnaar: £ 425.000,-
 Finalist: £ 180.000,-
 Halvefinalist: £ 85.000,-
 Kwartfinalist: £ 42.500,-
 Laatste 16: £ 27.500,-
 Laatste 32: £ 18.000,-
 Laatste 48: £ 13.500,-
 Laatste 80: £ 9.000,-

Hoofdtoernooi 
Tussen haakjes aangegeven: de 'seeding' van de speler bij aanvang van het toernooi.

Trivia
 Tweevoudig uittredend wereldkampioen Mark Selby verloor reeds in de eerste ronde van Joe Perry en was direct uitgeschakeld.
 Oud-wereldkampioen Stuart Bingham (2015) ging er in de eerste ronde uit tegen Jack Lisowski.
 Voor zijn 146 break kreeg John Higgins een cheque van £ 10.000,-

Finale 
De finale werd gespeeld op zondag 6 mei en maandag 7 mei.

2018
Sport in 2018